«Локомоти́в» — стадион в Кургане.

История стадиона 
Стадион «Локомотив» построен в 1936 году на западной окраине микрорайона Шевелёвка, на берегу реки Тобол.

До 2005 года стадион «Локомотив» был домашней ареной для футбольного клуба «Локомотив» участвовавшего в чемпионате Курганской области по футболу.

До августа 2021 года входил в спортивный комплекс курганского физкультурно-спортивного клуба «Локомотив» — структурного подразделения дорожного физкультурно-спортивного клуба «Локомотив» дирекции социальной сферы Южно-Уральской железной дороги — филиала ОАО «РЖД». В августе 2021 года передан в муниципальную собственность.

В июле 2022 года началась реконструкция стадиона «Локомотив». Победителем электронного аукциона признана московская фирма ООО «Билдинг Технолоджис». Реконструкция стадиона будет производиться на средства благотворительной организации — компании СУЭНКО. Будет демонтировано асфальтовое покрытие, трибуны, домик лыжной базы. Будет создан спортивно-рекреационный парк. Будут построены площадки: для воркаута, для скейтбординга и велопаркура, для прогулок и тихого отдыха. Будут установлены тренажеры для детей и взрослых и людей с ограниченными возможностями здоровья. Будет и прогулочная аллея. В центре стадиона запланировано поле для пляжного футбола, огороженное 3D-забором. На месте трибун будет три крытых модуля, в которых расположатся туалеты и раздевалки место для проката спортивного инвентаря. Стену забора возле объекта украсят художники из творческого объединения «Абстракт». Сумма проекта составляет 66 млн. 843 тыс. рублей.

Сооружения до реконструкции 
Единственная трибуна на стадионе расположена с западной стороны. Её основание — деревянное. Вместимость трибуны 288 мест.

На территории стадиона находятся пункт выдачи коньков, футбольное поле с травяным покрытием 5000 м², два сектора для прыжков в длину, волейбольная площадка 128 м², площадка для стритбола.

Адрес 
640003, Курган, ул. Пушкина, 14

Примечания

Ссылки 
 «Локомотив» сошел с «рельс»? Что будет с любимым стадионом
 Стадион «Локомотив» Курган на сайте footballfacts.ru

Спортивные сооружения Кургана
Футбольные стадионы России
Здания и сооружения, построенные в 1936 году в России